The Secret Game – film muto del 1917 diretto da William C. de Mille
The Secret Game – tv movie del 2012 prodotto dalla Red Line Films